ukr. Симоненко
 Petro Symonenko
 Serhij Symonenko
 Wasyl Symonenko
 Walentyn Symonenko